

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Rożniatów – wieś w województwie łódzkim, w powiecie poddębickim, w gminie Uniejów 
 Rożniatów – wieś w województwie podkarpackim, w powiecie przeworskim, w gminie Zarzecze

Miejscowości na Ukrainie 
 Rożniatów – osiedle typu miejskiego w obwodzie iwanofrankiwskim

Inne 
 Rożniatów – dawna gmina wiejska w powiecie dolińskim w województwie stanisławowskim

Zobacz też 
 Parcelacja Rożniatowska
 Rożniatów-Kolonia
 Rożniątów

Linki zewnętrzne